The Portrait – cortometraggio del 1907 prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
The Portrait – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Portrait – cortometraggio del 1911 diretto da Thomas H. Ince e George Loane Tucker
The Portrait – cortometraggio del 1911 diretto da A.E. Coleby
The Portrait – cortometraggio del 1913 diretto da George Lessey
The Portrait – cortometraggio del 1914 diretto da James Young
 The Portrait – film del 1992 diretto da Jack Darcus
 Ritratti (The Portrait) – film per la televisione del 1993 diretto da Arthur Penn